96th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 96th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 96th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line